Лос Ебанитос има више значења:

 Лос Ебанитос (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ебанитос (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ебанитос (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ебанитос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ебанитос (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ебанитос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику